Evil Dead est une série de films d'horreur américains créée par Sam Raimi, elle se compose d'une trilogie, d'une comédie musicale inspirée de celle-ci, d'un reboot du premier épisode et d'une série télévisée :

 Trilogie
 Evil Dead (La Nuit des démons ou L'Opéra de la terreur en VQ ; The Evil Dead en VO), film américain réalisé par Sam Raimi et sorti en 1981 ;
 Evil Dead 2, film américain réalisé par Sam Raimi, sorti en 1987. Il s'agit du remake du film de 1981 ;
 Evil Dead 3 : L'Armée des ténèbres (Army of Darkness en VO), film américain réalisé par Sam Raimi, sorti en 1992. C'est la suite de Evil Dead 2.

 Comédie musicale
 Evil Dead, comédie musicale inspirée des films d'horreur cultes de la trilogie de Sam Raimi.

 Reboots
 Evil Dead (L'opéra de la terreur en VQ), film d'horreur américain produit par Sam Raimi et réalisé par Fede Álvarez, sorti en 2013. Il s'agit d'un reboot du film culte de 1981.
 Evil Dead Rise prévu pour 2022.

 Série
 Ash vs. Evil Dead, série télévisée américaine faisant suite à la trilogie et diffusée dès 2015.

Homonymie de titre